Сабрина Петра Рамет (; род. 26 июня 1949; имя при рождении — Педро Рамет) — американский социолог и политолог. В настоящее время профессор emeritus на факультете социологии и политологии Норвежского университета естественных и технических наук. Действительный член Норвежского королевского общества наук и литературы (2002) и Норвежской академии наук и литературы (2009). Является автором 12 научных монографий и редактором-составителем 26 коллективных сборников.

Биография

Научные труды 

 Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 1963-1983 (Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1984)
 Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 1962-1991, 2nd ed. (Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1992)
 Cross and Commissar: The Politics of Religion in Eastern Europe and the Soviet Union (Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1987)
 The Soviet-Syrian Relationship since 1955: A Troubled Alliance (Boulder, Colo.: Westview Press, 1990)
 
 Balkan Babel: Politics, Culture, and Religion in Yugoslavia (Boulder, Colo.: Westview Press, 1992)
 Balkan Babel: The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to Ethnic War, 2nd ed. (Boulder, Colo.: Westview Press, 1996)
 Balkan Babel: The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the War for Kosovo, 3rd ed. (Boulder, Colo.: Westview Press, 1999)
 Balkan Babel: The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of Milosevic, 4th ed. (Boulder, Colo.: Westview Press, 2002):  also published in Croatian and Macedonian translations
 Whose Democracy? Nationalism, Religion, and the Doctrine of Collective Rights in Post-1989 Eastern Europe (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 1997) — named an Outstanding Academic Book for 1997 by Choice magazine
 Nihil Obstat: Religion, Politics, and Social Change in East-Central Europe and Russia (Durham, N.C.: Duke University Press, 1998)
 Thinking about Yugoslavia: Scholarly Debates about the Yugoslav Breakup and the Wars in Bosnia and Kosovo (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)
 The Three Yugoslavias: State-Building and Legitimation, 1918—2005 (Bloomington, Ind. & Washington D.C.: Indiana University Press & The Wilson Center Press, 2006):  also published in Croatian and German translations
 Rellgija i politika u vremenu promene:  Katolicka i pravoslavne crkve u centralnoj i jugoistocnoj Evropi (Belgrade:  Centar za zenske studije i istrazivanja roda, 2006)
 The Liberal Project & the Transformation of Democracy: The Case of East Central Europe (College Station, Tex.: , 2007)
 Serbia, Croatia, and Slovenia at Peace and at War: Selected Writings, 1983—2007 (Berlin & Münster: Lit Verlag, 2008)
 The Catholic Church in Polish History:  From 966 to the present'' (Palgrave Macmillan, 2017)

Примечания

Ссылки 
 Curriculum Vitae

Социологи США
Политологи США
Выпускники Арканзасского университета
Выпускники Стэнфордского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Социологи по алфавиту
Трансгендерные и транссексуальные женщины
Трансгендерные и транссексуальные люди на военной службе